Цюру́пинська ву́лиця — колишня радянська окупаційна назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Цюрупинська вулиця — колишня назва вулиці Георгія Дудника в місті Київ.

 У місті Херсон:
Цюрупинська вулиця — колишня назва Олешківської вулиці;
 1-а Цюрупинська вулиця — колишня назва 1-ї Олешківської вулиці;
 2-а Цюрупинська вулиця — колишня назва 2-ї Олешківської вулиці;
 3-я Цюрупинська вулиця — колишня назва 3-ї Олешківської вулиці;
 4-а Цюрупинська вулиця — колишня назва 4-ї Олешківської вулиці.

Вулиці, названі на честь людей